Nicolas Mahut și Édouard Roger-Vasselin au fost campionii en-titre din 2019, ultima ediție care a avut loc, dar nu participă în aces an.

Mackenzie McDonald și Marcelo Melo au câștigat titlul învingând în finală perechea Rafael Matos și David Vega Hernández cu scorul de 6–4, 3–6, [10–4].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022